Kladblok (papier), een papieren kladblok
 Notepad, de Engelse naam van het tekstbewerkingsprogramma 'Kladblok' van Microsoft